Franta puede hacer referencia a:
Hans Franta, (1893-1983), pintor austríaco.
Franta, seudónimo de Frantisek Mertl, (n. 1930) escultor y pintor francés de origen checo.